Пруси могу бити:

 Пруси, групни назив за балтска племена, која су до средњег вијека живјела између ушћа Висле и Њемена
 Пруси (Бановце на Бебрави), насељено мјесто у округу Бановце на Бебрави, Тренчински крај, Словачка Република
 Пруси, више насеља у Пољској